ANEV est un sigle qui peut signifier :

 L'Association nationale des élus de la vigne et du vin ;
 L'Agence nationale des écovillages ;
 L'Association italienne de l'énergie éolienne ;

ANEV est aussi un patronyme, qui peut notamment renvoyer à 

 Krasimir Anev, biathlète.